Tameslohte, une commune rurale de la province d'Al Haouz, dans la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz, au Maroc, avec pour chef-lieu une ville portant le même nom.
 Tameslohte, une ville de la province d'Al Haouz, dans la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz, au Maroc, dans la commune éponyme de Tameslohte.
 Caïdat de Tameslohte, caïdat situé dans la province d'Al Haouz, dans la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz.